Głazy narzutowe w województwie warmińsko-mazurskim – głazy narzutowe, które dotarły ze Skandynawii w okresie zlodowaceń. W okresie ostatniego tysiąca lat znaczna część trwałego materiału, jakim jest kamień, wykorzystana była do wznoszenia budowli obronnych, sakralnych, mieszkalnych oraz dróg.

W przeszłości Prusowie największe kamienie traktowali jako obiekty kultu lub wykorzystywali jako ołtarze ofiarne. Taki pruski ołtarz ofiarny stanowi fundament ołtarza w kościele ewangelickim w Olsztynie.

W czasie II wojny światowej na skalę przemysłową pozyskiwano kamienie w miejscowości Błaskowizna nad jeziorem Hańcza. Wytwarzane z nich kruszywo służyło do budowy bunkrów w Wilczym Szańcu. Wiele z kamieni ubyło w XX wieku. Obecnie pojedyncze głazy objęte są ochroną konserwatorską i stanowią pomniki przyrody.

Największy z głazów o nazwie „Diabelski Kamień” (obwód 28 m) znajduje się w Bisztynku. Głaz ten nie stanowi monolitu. W grupie kilkudziesięciu głazów – pomników przyrody na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest „Tatarski Kamień” leżący przy osadzie Tatary koło Nidzicy. Kamień jest szaroróżowym granitognejsem o obwodzie 19 m i wysokości 2,1 m. Nie mniejszy kamień znajduje się w pobliżu wsi Wilkowo koło Kętrzyna. Kamień ten  ma 19 m obwodu i 3 m wysokości. 

Dla ochrony większych skupisk kamieni utworzono rezerwaty przyrody. Największy taki rezerwat Głazowisko Fuledzki Róg im. prof. Stanisława Małkowskiego liczy kilka tysięcy głazów.

Przypisy

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Głazowisko Bachanowo
 Rezerwat przyrody Głazowisko Łopuchowskie
 Rezerwat przyrody Rutka

Głazy narzutowe w Polsce
Pomniki przyrody w województwie warmińsko-mazurskim